Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 1999 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Andrei Pavel (secondo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Jared Palmer (secondo turno)
 Gabriel Trifu (secondo turno)

 Karsten Braasch (secondo turno)
 Raemon Sluiter (ultimo turno)
 Grant Doyle (secondo turno)
 Richey Reneberg (Qualificato)

Qualificati 

 Jonathan Stark
 Richey Reneberg

 Oscar Burrieza-Lopez
 Kevin Ullyett

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1999
ATP Tour 1999